Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1953 (officieel FIFA Jeugdtoernooi 1953) was de 6e editie van het, door de FIFA georganiseerde, voetbaltoernooi van speler onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 31 maart en 6 april 1953 gespeeld in België. Er deden 16 teams mee. Argentinië werd uitgenodigd om ook deel te nemen aan dit Europese toernooi. Hongarije werd voor de 1e keer winnaar. De finale in Brussel werd met 2–0 gewonnen van Joegoslavië. Turkije werd derde.

Knock-outschema
↓ = gaat verder via ander knock-outschema.

Plaats 5–8

Plaats 9–12

Plaats 13–16

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1953
Voetbalwedstrijd in België
Voetbal